Ghyczy ist der Familienname folgender Personen:

 Jenő Ghyczy (1893–1982), ungarischer Diplomat und Minister
Kálmán Ghyczy (1808–1888), ungarischer Jurist und Minister
 Paul von Ghyczy (1871–1940), Heraldiker, Jurist und Gutsbesitzer
 Peter Ghyczy (1940), Designer, Erfinder und Entrepreneur